FSS, FSs och Fss kan syfta på:
 FSS – en intresseorganisation för yrkesverksamma inom filmljud i Sverige, Film Sound Sweden
 FSS – ett svenskspråkigt specialidrottsförbund för skidsport i Finland, se Finlands Svenska Skidförbund
 FSS – ett partipolitiskt och religiöst obundet skolpolitisk förbund som arbetar för att förbättra de finlandssvenska skolungdomarnas vardag, se Finlands svenska skolungdomsförbund
 FSS – ett förbund för lantbrukare, se Förbundet Sveriges Småbrukare
 FSS – en kamratförening, se Föreningen Skansens stjärngossar
 FSS – en förening utveckla trädgårds- och landskapsarkitekturen i Sveriges kommuner, se Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare
 FSS –  en intresseorganisation för de svenskspråkiga skådespelarna i Finland, se Finlands Svenska Skådespelarförbund